RIE peut signifier :
 , ou gravure ionique réactive, une technique de gravure de semi-conducteurs ;
 restaurant inter entreprises ;
 réalisation industrielle électrique ;
 réseau interministériel de l'État, créé par la DINSIC en 2015.